Албасете може бити:

 Албасете, главни град истоимене провинције Албасете и аутономне покрајине Кастиља-Ла Манча у Шпанији, 
 Провинција Албасете,